Preluca se poate referi la:
Preluca, Alba
Preluca, Harghita
Preluca, Neamț

Vezi și 
 
 Preluca Nouă, Maramureș
 Preluca Veche, Maramureș
 Prelucă, Alba
 Prelucele, Cluj
 Preluci (dezambiguizare)